Парусник антимах (лат. Papilio antimachus) — крупная дневная бабочка из семейства Парусники. Самая крупная дневная бабочка на территории Африки. Видовое название дано в честь Антимаха — одного из троянских старейшин в греческой мифологии.

Открытие 
Первый экземпляр был найден англичанином Смитманом в Сьерра-Леоне в 1775. Он был отправлен в Лондон, где известный естествоиспытатель энтомолог Дрю Друри дал первое научное описание самца данного вида в своем труде «Энтомология», изданном в 1782 году. Второй экземпляр попал в Европу почти 100 лет спустя в 1873 году. Первый экземпляр самки был пойман только в 1882 году, туземцы принесли её участникам энтомологической экспедиции лорда Ротшильда.

Описание 
Крупная бабочка с размахом крыльев 18—23 см. Размах крыльев отдельных особей самцов — до 25 см. Самцы крупнее самок. Вершина передних крыльев сильно вытянута. Основной фон крыльев варьируется от охристого до оранжевого и красно-жёлтого. Рисунок образован пятнами и полосами на границах ячеек крыла, цвет которых варьируется от тёмно-коричневого до почти чёрного. Брюшко песочного цвета.

Ареал 
Ангола, Камерун, Центральноафриканская Республика, Республика Конго, Габон, Либерия, Нигерия, Гана, Уганда, Демократическая Республика Конго, Сьерра-Леоне, Кот-д’Ивуар.

Подвиды 
 P. antimachus antimachus (Drury, 1782). Экваториальная Африка
 P. antimachus parva (Jackson, 1956). Уганда

Местообитания 
Влажные тропические леса. Самцы часто образуют скопления на цветущих растениях. Самки держатся вблизи вершин деревьев, крайне редко спускаются вниз и вылетают на открытые участки леса.

Численность и замечания по охране 
Несмотря на обширный ареал, этот вид немногочисленный. В Демократической Республике Конго, Гане, Кот-д’Ивуаре приняты меры по охране вида.

Примечания 

Хвостоносцы
Насекомые Африки
Животные, описанные в 1782 году